Schijn (rivier), een zijrivier van de Schelde
 Schijn (honkbal)
 Schijnconstructie